Олив Хиггинс Прути (; 1882—1974) — американская писательница и поэтесса.

Биография 
Олив Хиггинс Прути родилась в 1882 году в обеспеченной семье. В 1904 году окончила Смит-колледж. В 1907 году вышла замуж за Льюиса Прути. У них было четверо детей, двое из которых, Энн и Оливия, умерли в младенчестве.

Библиография

Романы 
 «Бобби, главный управляющий» (1913)
 «Пятое колесо» (1916)
 «Звезда в окне» (1918)
 «Стелла Даллас» (1923)
 «Конфликт» (1927)
 Цикл романов о Семье Вэйл:
 «Белый оленёнок» (1931)
 «Лиза Вэйл» (1938)
 «Вперёд, путешественник» (1941)
 «Родной порт» (1947)
 «Фабия» (1951)

Мемуары 
 «Карандашная стружка» (1961)

Примечания

Ссылки 
 
 Profile of Olive Higgins Prouty Unitarian Universalists Association
 Clark University Archives and Special Collections
 Worcester Writers' Project Olive Higgins Prouty 
 Stella Dallas Play in New Haven